extensiv (lat.  „ausdehnen“) steht für:

 extensive Abbildung in der Mathematik
 extensive Auslegung im Recht, siehe Auslegung (Recht) #Beispiele
 extensive Größe in der Physik
 extensive Landwirtschaft, siehe Landwirtschaft #Extensive und intensive Landwirtschaft
 extensive Tierhaltung
 extensives Training in der Sportmedizin, siehe Ausdauertraining #Allgemeine Formen des Ausdauertrainings

Siehe auch:
 Extensivgrünland
 Intensiv